Fanka může být:
 zednická naběračka
 jedna z kuželek v kuželkách

Externí odkazy